Гран-при Испании 1972 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 1 мая 1972 года на трассе Харама.

Вилсон Фиттипальди заменил в «Brabham» Карлоса Ройтемана, сломавшего ногу во время гонки Формулы-2 в Тракстоне. Жаки Икс завоевал поул, но проиграл старт Денни Халму, возглавлявшему пелотон первые четыре круга гонки. После того, как на машине новозеландца забарахлила коробка передач, лидерство перешло к Джеки Стюарту, который, в свою очередь, на восьмом круге пропустил Эмерсона Фиттипальди. Бразильцу на втором круге гонки пришлось пережить неприятный момент, когда из-за неожиданно сработавшего огнетушителя кабина машины оказалась залита пеной (как выяснилось позже, из повреждённого перед стартом топливопровода в кокпит попал бензин), но несмотря на это, он лидировал большую часть дистанции и одержал победу. Шедший на третьем месте Джеки Стюарт вылетел с трассы за двадцать кругов до финиша, открыв дорогу на подиум Клею Регаццони.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—4 Денни Халм
 5—8 Джеки Стюарт
 9—90 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при Испании